Dites moi tout est le deuxième album de la série de bande dessinée Les Psy, créée par Bédu,  et Cauvin

Liste des histoires 
 Vade Retro Satanas
 Le docteur Médard aide une mère de famille dont la fille est possédée par un démon. Le démon consulte lui-même le psychiatre des enfers à la fin de l'histoire.
 Tête à clacs
 Le docteur Pinchart sollicite le docteur Médard pour un cas particulier : Son client n'arrête pas de faire claquer son dentier.
 Ronron quotidien
 Le docteur Médard s'endort lors d'une consultation avec Madame Joly. Celle-ci claque la porte du cabinet.
  Il y a de l'otage dans l'air
 Deux terroristes prennent en otage les passagers d'un avion. Mais ceux-ci sont psychiatres et tentent de retourner la situation à leur avantage.
  Allez-y, je vous écoute
 Le docteur Médard soigne un patient atteint de paranoïa.
  Hystérie familiale 
 Une femme envoie son mari et sa fille , tous deux atteints du syndrome de l'hystérie familiale, chez le docteur Médard.
  Que serais-je sans ailes ? 
 Le docteur Médard va aider un patient qui siffle aussi bien que les canaris et le convaincre qu'il ne leur ressemble en rien.
 Lui ! 
 Le docteur Pinchart se voit confier un patient qui souffre d'hallucinations. Il en parle au docteur Médard.
 Montée d'adrénaline 
 Le docteur Chevalier donne une conférence sur l'importance de l'adrénaline. Il apprend ensuite qu'il va être père.
  Complètement dingue 
 Le docteur Médard reçoit un homme qui décide de conduire à gauche.
  Pourquoi ?
 Le docteur Médard reçoit un vieux monsieur, qui , la veille du Nouvel An lui pose une question "Pourquoi" mais sans trouver de réponse.
  Tout dépend du payeur 
 Le docteur Médard rencontre le directeur d'un pénitencier qui lui demande de diagnostiquer un forcené.
  Blocage 
 Le docteur Bourlet aide un jeune homme fou amoureux qui ne parvient pas à déclarer sa flamme. On découvrira plus tard que la femme est atteinte de surdité.
  Le mal-aimé
 Le docteur Médard reçoit un homme qui souffre de ne pas être aimé. Il lui dit qu'il l'aime bien, ce qui fait fuir son patient.
  Sommeil de plomb 
 Le docteur Médard se rend au chevet d'une jeune fille plongée dans un coma à cause d'une fuite de gaz.
  Trou de mémoire 
 Le docteur Médard reçoit un imitateur, qui, à force de se prendre pour d'autres personnes, ne sait plus qui il est.
  Une cliente qui a du chien
 La nouvelle patiente du docteur Médard possède un chien très affectueux avec elle, mais pas avec autrui.

Notes

Autres références

Liens externes 

Album des  Psy
Album de bande dessinée sorti en 1994